Drossart bezeichnet:
 alternativ den Drost
 5442 Drossart, Asteroid

Drossart ist der Familienname von
 Eric Drossart (* 1942), belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Drossaart